Жи́то — производное злаково-мучное изделие, а также — в ряде русских наречий (и других славянских языках) — культура зерна.

Название происходит от праслав. *žito — «жизнь», в более позднем значении — жизненно необходимый продукт. В московском, рязанском, вятском и других краях «житом» величали ﻿всякий немолотый хлеб на зерне. На псковщине жито — варево из ячменя с горохом или с бобами. 

В других позднеславянских регионах этим словом определяют сами злаковые культуры:
 в тверском крае — яровая рожь, овод;
 в ярославском крае и на севере — ячмень (производный синоним — «житарь», «житник»); 
 в Малой и Новой России — рожь;
 на востоке — яровой хлеб, яровое зерно: овес, ячмень, пшеница, греча;

В фольклоре 
 По соломе жита не узнаешь.

См. также 
 Житный приказ
 Скукучье жито
 Житний рынок

Примечания 

Злаки
Хлебные зерновые культуры
Фуражные злаки
Рожь
Ячмень
Пшеница
Технология приготовления пищи
Варка